Mitta (korábban Egyházasmitta, 1899-ig Kosztolna-Miticz, szk. Kostolné Mitice), Trencsénmitta része
Nemesmitta (1899-ig Nemes-Miticz, szk. Zemianske Mitice), Trencsénmitta része
Rozsonymitta (1899-ig Rozsony-Miticz, szk. Rožňové Mitice), Trencsénmitta része
Trencsénmitta (szk. Trenčianske Mitice), Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás
Alekszandr Naumovics Mitta (Александр Наумович Митта), szovjet (orosz) filmrendező

Lásd még: Mitice